Lumpkin kan syfta på:

 Lumpkin, Georgia
 Alva M. Lumpkin
 Wilson Lumpkin

Se även 
 Lumpkin County